Strolia ist ein litauischer männlicher Familienname.

Weibliche Formen 
Strolaitė (ledig)
Strolienė (verheiratet)

Namensträger 

 Mantas Strolia (* 1986), Biathlet und Skilangläufer
 Tautvydas Strolia (* 1995), Skilangläufer
 Vytautas Strolia (* 1992), Biathlet und Skilangläufer

Familienname
Litauischer Personenname